Joel Sánchez puede designar a:

 Joel Sánchez Alegría, futbolista peruano;
 Joel Sánchez Guerrero, marchista atlético mexicano;
 Joel Sánchez Ramos, futbolista mexicano;
 Joel Sánchez Fariñas, guitarrista profesional.
 Joel Sánchez, actor español